Cut Knife est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Cut Knife, ville de la Saskatchewan
, municipalité rurale de la Saskatchewan
Cut Knife, ancienne circonscription provinciale saskatchewanaise
Aéroport de Cut Knife, aéroport de la Saskatchewan
Bataille de Cut Knife, bataille de la rébellion du Nord-Ouest

Voir aussi
Cut Knife-Turtleford, circonscription provinciale de la Saskatchewan
Cut Knife-Lloydminster, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan
Battleford-Cut Knife, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan

Homonymie de toponyme